En Pologne, Drzewica peut désigner :

 Drzewica, une ville, siège de la gmina du même nom dans la voïvodie de Łódź,
 Drzewica, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Drzewica, une gmina dans le powiat d'Opoczno,
 Drzewica, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.